Харцызский городской совет — одна из административно-территориальных единиц в составе Донецкой области. Входит в состав Донецкой агломерации.

Состав 
На 2019 год:
Харцызский городской совет — 100 482 чел.
 город Харцызск — 56 861 чел.
 город Зугрэс — 18 024 чел.
 пгт Николаевка — 118 чел.
 город Иловайск — 15 543 чел.
 пгт Зуевка — 3 107 чел.
 пгт Троицко-Харцызск — 929 чел.
 пгт Войково/Благодатное — 36 чел.
 пгт Покровка — 159 чел.
 пгт Шахтное — 780 чел.
 пгт Широкое — 731 чел.
 пгт Горное — 3 307 чел.
 Сельское население — 887 чел.
Всего: 3 города, в том числе 2 города районного значения, 8 пгт, а также сельское население.

Экономика 
Металлургическая (Харцызский трубный завод, Харцызский канатный завод — «Силур»), машиностроительная (Харцызский машиностроительный завод, Харцызский литейный завод — Армлит, Харцызский завод металлических изделий, Зуевский энергомеханический завод) и пищевая промышленность (Харцызский завод пищевых концентратов). Зуевская ТЭЦ, Зуевская ТЭС. Железнодорожный узел Иловайск.

Примечания 

Харцызский городской совет
Харцызск
Городские советы Донецкой области